Gulliver peut se référer à :

Patronyme 
 Dorothy Gulliver (1908-1997), actrice américaine ;
 Henrietta Maria Gulliver (1866-1945), peintre australienne ; 
 Isaac Gulliver (1745-1822), contrebandier anglais ;
 Stuart Gulliver (né en 1959), banquier anglais.

Autres 
Gratte-ciel Gulliver, à Kiev ;
Parc Gulliver, à Valence (Espagne) ; 
Rivière Gulliver, en Nouvelle-Zélande ;
Gulliver Productions, société de production cinématographique française ;
Les Voyages de Gulliver, roman de Jonathan Swift.
 Le Principe de Gulliver est un concept imaginé par le philosophe Michel Onfray